Hănășești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Hănășești (Gârda de Sus), Dorf im Kreis Alba
 Hănășești (Poiana Vadului), Dorf im Kreis Alba